Любли́нский парк (ранее Люблинский парк культуры и отдыха) — парк в Москве в районах Люблино́ и Текстильщики Юго-Восточного административного округа, является частью рекреационного комплекса «Кузьминки-Люблино». Расположен вокруг Люблинского пруда на реке Чурилихе. Парк состоит из двух частей, разделённых Краснодонской улицей. С северо-востока граничит с Кузьминским лесопарком (граница проходит примерно по крытому Волжскому метромосту Люблинско-Дмитровской линии).

Парк появился в конце XVIII — начале XIX века. Тогда это был пейзажный парк при усадьбе графа Н. А. Дурасова.

Парк открыт для посещения круглосуточно (вход бесплатный).

Объекты на территории парка

Усадьба Люблино́ 

Архитектурный ансамбль усадьбы Н. А. Дурасова Люблино состоит из нескольких зданий, построенных в стиле классицизм (Летняя улица, дома 1, 2, 4, 6, 8, 10). Архитектором главного дома считается И. В. Еготов. Помимо главного дома в архитектурный комплекс усадьбы входят два флигеля, здание театра, постройки конного двора и оранжереи.

Дачный посёлок 
Во второй половине XIX в. усадьбу приобрел купец первой гильдии Конон Никонович Голофтеев, при котором расцветает дачная жизнь посёлка. На части территории усадьбы и в окрестных селах постепенно возникают дачи, которые посещают, например, художник Василий Суриков, написавший в этих краях «Меншиков в Берёзове» и Федор Достоевский, работавший здесь над «Преступлением и наказанием». В 1904 году проходит сильнейший ураган, нанесший серьёзный урон усадебным и дачным постройкам.

После революции 1917 года в главном усадебном доме поочерёдно находились школа, клуб железнодорожников, художественные мастерские, общежитие НКВД.

На территории нынешнего парка по Люблинской улице располагалось несколько ныне не сохранившихся улиц — Бородинская (Привольная, Горького), Большая, Напрудная, Карачаровская, Некрасовская.

Люблинский пруд 

Люблинский пруд расположен в центре парка. Он занимает площадь 12 га; средняя глубина 2,5 м. На северном берегу находится пляж. Купаться в пруду не рекомендуется из-за сильной загрязнённости. Разрешена рыбалка (водятся караси).

Транспорт 
На территории парка находятся выходы из станции метро «Волжская».

Галерея

См. также 
 Кузьминский лесопарк
 Люблино (усадьба)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сады и парки Москвы
Люблино
Текстильщики